Christian Flindt-Bjerg – ex calciatore danese
 Henrik August Flindt – architetto paesaggista danese
 Ove Flindt-Bjerg – allenatore di calcio ed ex calciatore danese